Miejscowości w USA:
 Crystal Lake – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Crystal Lake – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Crystal Lake – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Crystal Lake – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Crystal Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Crystal Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Crystal Lake (ang. Crystal Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Crystal Lake (ang. Crystal Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Crystal Lake (ang. Crystal Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Crystal Lake (ang. Crystal Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Crystal Lake (ang. Crystal Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette